Парламентские выборы на Багамских Островах прошли 7 мая 2012 года. В результате победу одержало оппозиционное Прогрессивная либеральная партия под руководством Перри Кристи, который получил пост премьер-министра.

Контекст выборов 
На предыдущих выборах 2007 года Свободное национальное движение одержало победу над правящей Прогрессивной либеральной партией на фоне скандала со статусом модели и телеведущей Анны Николь Смит из-за обвинения тогдашнего министра иммиграции в ускоренном процессе решения её заявления о виде на жительство на Багамских Островах

Результаты 
После убедительной победы ПЛП, получившей 29 из 38 мест, её лидер Перри Кристи 8 мая стал премьер-министром. Лидер СНД Хьюберт Ингрэм заявил об уходе из политики после 35 лет парламентской работы в течение которых его партия 7 раз побеждала на выборах.

Примечания 

Багамские Острова
Выборы на Багамских Островах
2012 год на Багамских Островах